Mieczysław Mazurek (1912-2000), żołnierz Armii Krajowej, więzień obozów niemieckich
 Mieczysław Mazurek (1939-), lekarz ginekolog-położnik, poseł na Sejm PRL IX kadencji.
 Mieczysław Mazurek, muzyk
 Mieczysław Mazurek, kolarz